Milo Township (comté de Delaware, Iowa)
Milo Township (comté de Bureau, Illinois)